Любавец — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Вёскинская волость)
 Любавец (или Кудровское) — озеро в Новоржевском районе Псковской области (Вёскинская волость)